

Мостувка — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Мостувка — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства